Toponímia
 Castanet (Tarn i Garona), municipi francès.
 Castanet (Avairon), municipi francès.
 Castanet (Tarn), municipi francès.
 Castanet lo Naut, municipi francès.
 Cantó de Castanet-Tolosan cantó francès.
 Castanet Tolosan, municipi francès.